Списак градова у Азербејџану по броју становника.

Списак

Види још 
 Административна подела Азербејџана

Референце 

А